Magdalensberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Magdalensberg (berg), Kärnten, Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan, 
 Magdalensberg (kommun), Kärnten, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar